Асламазя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Асламазян, Мариам Аршаковна (1907—2006) — живописец. Народный художник Армянской ССР.
 Асламазян, Ерануи Аршаковна (1909—1998) — живописец. Заслуженный художник Армянской ССР.
 Асламазян, Манана Альбертовна (1952—2022) — генеральный директор «Интерньюс», член Академии Российского телевидения.
 Асламазян, Сергей Захарович (1897—1978) — советский армянский виолончелист.
 Асламазашвили Сурен Артёмович (Асламазян; 1914—1970) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.